NFL sezona 2011. je 92. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa, NFL-a.

Sezona je počela 8. rujna 2011. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone Green Bay Packersa nad New Orleans Saintsima. Super Bowl XLVI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 5. veljače 2012. u Indianapolisu na Lucas Oil Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije New York Giantsi. Pobijedili su Giantsi rezultatom 21:17 i tako osvojili svoj osmi naslov prvaka u povijesti, od toga četvrti u eri Super Bowla.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2011.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja:  Drew Brees, New Orleans Saints - 5476
Najviše jarda probijanja: Maurice Jones-Drew, Jacksonville Jaguars - 1606
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Calvin Johnson, Detroit Lions - 1681

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): London Fletcher, Washington Redskins - 166
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Jared Allen, Minnesota Vikings, 22.0
Najviše presječenih lopti: Kyle Arrington, New England Patriots, Eric Weddle, San Diego Chargers i Charles Woodson, Green Bay Packers - 7

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Green Bay Packers, 560 (35.0 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New Orleans Saints, 467.1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Denver Broncos, 164.5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New Orleans Saints, 334.2 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Pittsburgh Steelers, 227 (14.2 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers, 271.8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: San Francisco 49ers, 77.2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Pittsburgh Steelers, 171.9 po utakmici

Izvori 

2011